Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2017 проводился с 16 по 19 февраля 2017 года в городе Норрчёпинг.

В чемпионате приняло участие 12 команд.

Чемпионом стала команда Анна Хассельборг / Оскар Эрикссон; команда выиграла чемпионат в 3-й раз в своей истории. Серебряные медали завоевала команда Сара Макманус / Никлас Эдин. Бронзовыми призёрами стала команда Анетт Норберг / Vincent Stenberg.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 2 группы по 6 команд в каждой (A, B), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые четыре места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

Составы команд

Результаты соревнований 
Время начала матчей дается по UTC+1.

Групповой этап 
(источник: Liveresultat fredag - SM Mixed Dubbel 2017 - Svenska Curlingförbundet)

Группа A 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Группа B 

 Проходят в плей-офф.

Тай-брейк 
Суббота, 18 февраля, 20:00

Плей-офф 
(источник: )
(в скобках указаны места, с которых команды вышли в плей-офф из групп)

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2017

2017
Спорт в Швеции в 2017 году
Февраль 2017 года
Спортивные соревнования в Норрчёпинге